Sanduhr oder teils alternativ Stundenglas steht für:
 Sanduhr, ein Zeitmessgerät
 Sanduhr (Heraldik), das Zeitmessgerät als gemeine Figur der Heraldik
 Sanduhr (Felsformation), Ausprägung von Fels in Gebirgen oder Klippen

Siehe auch:
 Stundenglasnebel oder Sanduhr-Nebel, ein planetarischer Nebel
 Sandur